Eumaeus ist:

 die lateinische Form von Eumaios
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Eumaeus (Gattung)